Bernardin Gigault de Bellefonds – sufficiel e nobile francese
 Jacques-Bonne Gigault de Bellefonds – arcivescovo cattolico francese
 Judith Gigault de Bellefonds – religiosa francese
 Marie Gigault de Bellefonds – scrittrice francese